Beleg van Kamakura (1333)
 Beleg van Kamakura (1526)